L'édition 2022 du tournoi de tennis de Tampico se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 125.

Elisabetta Cocciaretto remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Magda Linette, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tereza Mihalíková et Aldila Sutjiadi.

Faits marquants

Forfaits 
  Bianca Andreescu, remplacée par  Carol Zhao
  Linda Fruhvirtová, remplacée par  Ashlyn Krueger
  Anna Kalinskaya, remplacée par  You Xiaodi
  Marta Kostyuk, remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Ann Li, remplacée par   Alycia Parks
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par   Eva Vedder
  Lesia Tsurenko, remplacée par   Elina Avanesyan
  Donna Vekić, remplacée par   Nao Hibino

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Italienne Elisabetta Cocciaretto remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Polonaise Magda Linette.

La paire Tereza Mihalíková / Aldila Sutjiadi remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampico
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Tampico
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en octobre 2022